Brody ist der Name folgender Orte

in Polen:
 Brody (Powiat Żarski), ehemalige Stadt (deutsch Pförten) in der Niederlausitz, Powiat Żarski, Woiwodschaft Lebus
 Gmina Brody (Powiat Starachowicki), Ortschaft und Gemeindesitz im Powiat Starachowicki, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Brody (Lwówek), Ortschaft der Gemeinde Lwówek, Powiat Nowotomyski, Woiwodschaft Großpolen
 Ortschaft (deutsch Groß Blumberg) der Gemeinde Sulechów, Powiat Zielonogórski, Woiwodschaft Lebus
 Brody (Kalwaria Zebrzydowska), Ortschaft der Gemeinde Kalwaria Zebrzydowska, Powiat Wadowicki, Woiwodschaft Kleinpolen
 Ortschaft der Gemeinde Pomiechówek, Powiat Nowodworski, Woiwodschaft Masowien
 Ortschaft der Gemeinde Korycin, Powiat Sokólski, Woiwodschaft Podlachien

in der Ukraine:
 Brody (Ukraine), Stadt in den Vorkarpaten (Galizien) bei Lemberg
 Brody (Konotop), Dorf (ukrainisch Броди) in der Oblast Sumy, Rajon Konotop
 Brody (Korosten), Siedlung (ukrainisch Броди) in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten
 Brody (Ratne), Dorf (ukrainisch Броди) in der Oblast Wolyn, Rajon Ratne

in Tschechien:
 Brody (Krásný Dvůr), Ortsteil von Krásný Dvůr, Okres Louny

Brody steht außerdem für:
 (9974) Brody, Asteroid

Brody oder Bródy ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Brody (* 1979), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Adrien Brody (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler
 Baruch Brody (1943–2018), US-amerikanischer Bioethiker

 Elaine Brody (1922–2014), US-amerikanische Soziologin
 Ernő Bródy (1875–1961), ungarischer Jurist und Politiker
 Florian Brody (* 1953), österreichischer Informatiker
 György Bródy (1908–1967), ungarischer Wasserballspieler
 Heinrich Brody (1868–1942), ungarisch-slowakischer Rabbiner und Literaturwissenschaftler
 Howard Brody (* 1949), US-amerikanischer Arzt und Bioethiker 
 Imre Bródy (1891–1944), ungarischer Physiker
 Louis Brody (1892–1951), deutscher Schauspieler
 Martin Brody (* 1949), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 Morton A. Brody (1933–2000), US-amerikanischer Jurist
 Neville Brody (* 1957), englischer Grafikdesigner
 Paul Brody (* 1961), US-amerikanischer Jazz-Trompeter
 Reed Brody (* 1953), US-amerikanischer Menschenrechtler
 Richard Brody, US-amerikanischer Filmkritiker
 Samuel Brody (1890–1956), US-amerikanischer Ernährungswissenschaftler
 Sándor Bródy (1863–1924), ungarischer Schriftsteller
 Tal Brody (* 1943), israelisch-US-amerikanischer Basketballspieler
 T. Peter Brody (1920–2011), ungarisch-britischer Physiker
 Zsigmond Bródy (1840–1906), ungarischer Journalist und Mitglied der Magnatentafel des ungarischen Reichstags

Siehe auch:
 Broady
 Brodie